Больё () — коммуна во Франции, в регионе Центр, департамент Эндр, кантон Сен-Бенуа-дю-Со.

Муниципалитет расположен на расстоянии около 290 км на юго-запад от Парижа, 175 км на юго-запад от Орлеана, 60 км на юго-запад от Шатору.

Население 

Население — 86 человек (2007).

Достопримечательности 

 Церковь св. Николая

Примечания

Ссылки 
 
 Население города с 1793 по 1962 г. на официальном сайте Cassini